The Football League 1903–04 var den 16. sæson af The Football League og dermed også det 16. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af The Wednesday FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang i alt (og anden sæson i træk).

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1903-04 var den 12. i Second Division.

Af de tre lavest placerede hold blev Stockport County FC ikke genvalgt til den efterfølgende sæson. Som erstatning valgte ligaen Doncaster Rovers FC, som dermed vendte tilbage til ligaen efter blot én sæsons fravær. I den mellemliggende sæson havde klubben spillet i Midland League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1903-04 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1903
Fodbold i 1904